

Patronyme
 Henri Gambart (1877-1935) est un auteur dramatique et un réalisateur français ;
 Jean-Félix Adolphe Gambart (1800-1836) est un astronome français.

Toponyme 
 Gambart est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.